Pontes e Lacerda kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pontes e Lacerda (ort), Mato Grosso, 
 Pontes e Lacerda (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar